Kapanen ist der Familienname folgender Personen:
 Hannu Kapanen (* 1951), finnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Kasperi Kapanen (* 1996), finnischer Eishockeyspieler
 Kimmo Kapanen (* 1974), finnischer Eishockeyspieler
 Niko Kapanen (* 1978), finnischer Eishockeyspieler
 Sami Kapanen (* 1973), finnischer Eishockeyspieler